McWilliams ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline McWilliams (1945–2010), US-amerikanische Schauspielerin
 David McWilliams (1945–2002), nordirischer Musiker
 Derek McWilliams (* 1966), schottischer Fußballspieler
 Eric McWilliams (* 1950), US-amerikanischer Basketballspieler
 James McWilliams (* 1968), US-amerikanischer Historiker
 Jackie McWilliams (* 1964), irische Hockeyspielerin
 Jeremy McWilliams (* 1964), britisch-nordirischer Motorrad-Rennfahrer
 John D. McWilliams (1891–1975), US-amerikanischer Politiker
 Johnny McWilliams (* 1972), US-amerikanischer Footballspieler
 Paulette McWilliams (* 1948), US-amerikanische Sängerin
 Richard McWilliams, irischer Theater und Filmschauspieler
 Roland Fairbairn McWilliams (1874–1957), kanadischer Politiker
 Thomas M. McWilliams (* 1952), US-amerikanischer Computeringenieur und Informatiker
 William McWilliams (1856–1929), australischer Politiker

Siehe auch:
 MacWilliam
 MacWilliams
 McWilliam